В список включены авторы научных и научно-популярных трудов на русском языке, исследовавшие Тибет и тибетскую культуру.

См. также Список русскоязычных синологов.

Дореволюционные авторы 
 Бадмаев, Петр Александрович (1851—1919)
 Главное руководство по врачебной науке Тибета «Жуд-ши». СПб, 1903. 159 стр. М., Наука. 1991.
 Ответ на неосновательные нападки членов медицинского совета на врачебную науку Тибета. СПб, 1911. 72 стр.
 Иакинф (Бичурин) (1777—1853)
 Лу Хуа-чжу. Описание Тибета в нынешнем его состоянии: с картою дороги из Чен-ду до Хлассы. / Пер. с кит. Иакинфа Бичурина. СПб, 1828. 226 стр.
 История Тибета и Хухунора: с 2282 года до Р. Х. до 1227 года по Р. Х. / Пер. с кит. Иакинфа Бичурина. СПб, 1833.
 Ивановский, Алексей Осипович (1863—1903)
 Тибетский перевод «Послания к ученику». СПб, 1889. 30 стр.
 Кирилов, Николай Васильевич (1860—1921)
 Современное значения тибетской медицины как части ламайской доктрины. СПб, 1892. 47 стр.
 Козлов, Петр Кузьмич (1863—1935)
 Трёхлетнее путешествие (1899—1901 гг.) по Монголии и Тибету. СПб, 1913. 233 стр.
 Тибет и Далай-Лама. М., КМК. 2004. 137 стр.
 Кюнер, Николай Васильевич (1877—1955), синолог, кореевед, японист
 Описание Тибета. Ч.1-2. В 4 вып. Владивосток, 1907-08.
 Позднеев, Алексей Матвеевич
 Учебник тибетской медицины. / С монг. и тибет. пер. А. Позднеев. СПб, 1908.
 Попов, Иоанн Васильевич (1867-?)
 Мифология буддизма в Тибете и Монголии: По Грюнведелю. Казань, 1910. 109 стр.
 Потанин, Григорий Николаевич (1835—1920)
 Путешествие Г. Н. Потанина по Китаю, Тибету и Монголии. СПб, 1898. 224 стр.
 Тибетские сказки и предания. // Живая старина.1912. Пг.,1914.
 Потанина, Александра Викторовна (1843—1893)
 Из путешествий по Восточной Сибири, Монголии, Тибету и Китаю. Сб. ст. М., 1895. 296 стр.
 Птицын, Владимир Васильевич (1858—1908)
 Этнографические сведения о тибетской медицине в Забайкалье. СПб, 1890. 32 стр.
 Рабданов, Буда Рабданович (1853—1923)
 Сувиров Н. И.
 Тибет: Описание страны и отношение к ней Китая и Англии до последнего времени. СПб, 1905. 137 стр.
 Ульянов, Дамбо
 Подстрочный перевод 1-й части Тибетской медицины «Зави-джюд» (Философо-теолого-медицинской энциклопедии). / Пер. Д.Ульянова. СПб, 1901. 75 стр.
 Предсказания Будды о доме Романовых и краткий очерк моих путешествий в Тибет в 1904—1905 гг. СПб, 1913. 118 стр.
 Ухтомский, Эспер Эсперович (1861—1921)
 Из области ламаизма. К походу англичан на Тибете. СПб, 1904. 129 стр.
 Цыбиков, Гомбожаб Цэбекович (1873—1930)
 Цзон ха-па. Лам-рим чэн-по. (Ступени пути к блаженству). / Пер. с тиб. Г. Ц. Цыбикова. Т.1. В 2 вып. Владивосток,1910-13.
 Вып.1. Низшая степень общего пути. Монг. пер. 1910.48+312 с.
 Вып.2. Низшая степень общего пути. Рус. пер. 1913.44+294 с.
 Пособие к изучению тибетского языка. Владивосток,1908.
 Буддист-паломник у святынь Тибета. Пг,1919.
 Избранные труды. В 2 т. Новосибирск, Наука. 1991.
 Т.1. Буддист-паломник у святынь Тибета. 254 стр.
 Т.2. О Центральном Тибете, Монголии и Бурятии. 241 стр.
 Шифнер, Антон Антонович (1817—1879)
 Шмидт, Яков Иванович (1779—1847)
 Грамматика тибетского языка. СПб, 1839. 333 стр.
 Тибетско-русский словарь. СПб, 1843. 765 стр.

Авторы после 1917 года 
 Андреев, Александр Иванович (р.1949), тибетолог
 Буддийская святыня Петрограда. Улан-Удэ, Эко-Арт. 1992. 124 стр. 50000 экз.
 От Байкала до Священной Лхасы. Новые материалы о русских экспедициях в Центральную Азию в первой половине XX в. (Бурятия, Монголия, Тибет). СПб, Самара. 1997.
 Советско-тибетские отношения, 1918—1929 гг. Дисс. … к. и. н. СПб, 1998.
 Soviet Russia and Tibet: the debacle of secret diplomacy, 1918-1930s / by Alexandre Andreyev. (Brill’s Tibetan studies library, vol. 4).Leiden; Boston: Brill, 2003. 433 p.
 Петр Кузьмич Козлов. Дневники монголо-тибетской экспедиции, 1923—1926. / Сост. А. И. Андреев. (Серия «Научное наследство», т.30). СПб, Наука. 2003. 1037 стр.
 Тибет в политике царской, советской и постсоветской России. СПб, Издательство СПбГУ; Нартанг. 2006. 463 стр. (то же: дисс. … д. и. н. СПб, СПбГУ. 2005)
 Гималайское братство: Теософский миф и его творцы (Документальное расследование). СПб, Издательство СПбГУ. 2008. 433 стр.
 Аникеева, Светлана Михайловна
 Тибетская медицинская терминология: (На материале источников традиционной тибетской медицины). Автореф. дисс. … к. филол. н. Л., ЛГУ. 1990.
 Асеева, Тамара Анатольевна
 Асеева Т. А., Найдакова Ц. А. Пищевые растения в тибетской медицине. Улан-Удэ, Бурят. кн. изд-во. 1983. 144 стр. 5000 экз. 2-е изд. Улан-Удэ, 1987. 132 стр. 5000 экз. 3-е изд. Новосибирск, Наука. 1991. 128 стр. 100000 экз.
 Базарон Э. Г., Асеева Т. А. «Вайдурья-онбо» — трактат индотибетской медицины. Новосибирск, Наука. 1984. 117 стр. Приложение. 1985. 108 стр. 1650 экз.
 Асеева Т. А., Блинова К. Ф., Яковлев Г. П. Лекарственные растения тибетской медицины. Новосибирск, Наука. 1985. 160 стр. 50000 экз.
 Черкасов Ю. М., Асеева Т. А., Митюшина Т. Л. Автоматизированный банк данных «Тибетская медицина». Улан-Удэ, БФ СО АН СССР. 1988. 30 стр. 300 экз.
 Асеева Т. А., Дашиев Д. Б., Кудрин А. Н. и др. Лекарствоведение в тибетской медицине. Новосибирск, Наука. 1989. 189 стр. 120000 экз.
 Атлас тибетской медицины: Свод иллюстраций к тибетскому медицинскому трактату XVII в. «Голубой берилл»: Альбом. Науч. ред. Ю. М. Парфионович, вступ. ст. Н. Д. Болсохоевой, Л. Э. Мялля и др. Пер. текста атласа Т. А. Асеевой и др. М., Галактика-Галарт. 1994. 587 стр. 2-е изд. М., АСТ. 1998.
 Афонина, Екатерина Николаевна
 Ранняя история школы гэлугпа и предпосылки формирования института Далай-лам: Тибет во второй половине XIV—XVI вв. Дисс. … к. и. н. СПб, 2003.
 Аюшеева, Дулма Владимировна
 Современный тибетский буддизм на Западе: Социально-философский аспект. Дисс. … к. филос. н. Улан-Удэ, 2000.
 Современный тибетский буддизм на Западе. Улан-Удэ, Издательство БНЦ СО РАН. 2003. 121 стр.
 Аюшеева, Лыгжима Владимировна
 Роль тибетского врачевания в отечественной медицине: XVII—XX вв. Автореф. дисс. … к. медиц. н. М., 2007.
 Тибетская медицина в России. Улан-Удэ, Ринпоче-багша, 2007. 163 стр.
 Базаров, Андрей Александрович
 Институт философского диспута в тибетском буддизме. СПб, Наука. 1998. 184 стр. 1000 экз. (то же: автореф. дисс. … к. филос. н. СПб, 1995)
 Буддийская школьная философия Центральной Азии: Синкретизм логико-эпистемологической теории Pramanavada и практики нормативного опровержения Prasanga. Дисс. … д. филос. н. СПб, 2004.
 Базарон, Эльберт Гомбожапович, д. медиц. н.
 Очерки тибетской медицины. Улан-Удэ., Бурят. кн. изд-во. 1984. 165 стр. 10000 экз. 2-е изд. Улан-Удэ, Бурят. кн. изд-во. 1987. 223 стр. 15000 экз. Владикавказ, 1993. 218 стр. 10000 экз. 3-е изд,, испр. Улан-Удэ, ЭкоАрт. 1992. 222 стр. 50000 экз.
 Тибетская медицина — информационная база знаний для поиска новых методов и лекарственных средств лечения. Автореф. дисс. … д. медиц. н. Л., 1990.
 Базарон Э. Г., Баторова С. М. Тибетская рецептура в традиционной монгольской медицине (по материалам трактата «Онцар гадон»). Улан-Удэ, Издательство БНЦ СО РАН. 2002. 163 стр.
 Батдоржийн Даваасурэн
 Морфологические процессы и словообразование в монгольском и тибетском языках. Дисс. … к. филол. н. Улан-Удэ, 2003.
 Баторова, Софья Майоровна
 «Дзэйцхар мигчжан» — памятник тибетской медицины. / Пер., комм. С. М. Баторовой, Г. П. Яковлева. Новосибирск, Наука. 1985. 88 стр.
 Фармакогностическое изучение лекарственных растений трактата «Дзэйцхар Мигчжан». Автореф. дисс. … к. фармац. н. Л., 1986.
 Баторова С. М., Яковлев Г. П., Николаев С. М., Самбуева З. Г. Растения тибетской медицины: опыт фармакогностического исследования. Новосибирск, Наука. 1989. 157 стр. 90000 экз.
 Убашеев И. О., Назаров-Рыгдылон В. Э., Баторова С. М., Лоншакова К. С. Раны и их лечение в тибетской медицине. / Отв. ред. Э. Г. Базарон. Новосибирск, Наука. 1990. 189 стр. 200000 экз.
 Батуева, Санжидма Дармаевна
 Разработка валеологического мясопродукта с использованием рецептов тибетской медицины. Дисс. … к. техн. н. Улан-Удэ, 1996.
 Бира, Шагдарын
 Беспрозванных, Евгений Леонидович
 «Амурская проблема» в конце XVII-середине XIX вв. Автореф. дисс. … к. и. н. М., ИДВ. 1977.
 Приамурье в системе русско-китайских отношений, XVII — середина XIX в. МюЮ Наука. 1983. 206 стр. 3000 экз. Хабаровск, Кн. изд-во. 1986. 334 стр. 15000 экз.
 Экспансионистская политика династии Цин в Центральной Азии (XVII—XVIII вв.). Учебное пособие. Саратов, Изд-во Сарат. ун-та. 1990. 100 стр. 500 экз.
 Буддизм и политика: лидеры Тибета в 17-18 вв. Волгоград, 1998. 202 стр.
 Лидеры Тибета и их роль в тибето-китайских отношениях 17-18 вв. Волгоград, Изд-во Волгогр. ГУ. 2001. 354 стр. (то же. Дисс. … д. и. н. Волгоград, 2001)
 Тибето-китайские отношения в XVII—XVIII веках: учебное пособие. Волгоград, Издательство Волгогр. ГУ. 2005. 118 стр
 Блинова, Клавдия Фёдоровна, биолог
 В соавторстве с Т. А. Асеевой (см.)
 Богословский, Василий Алексеевич
 Некоторые вопросы социально-экономических и политических отношений в Тибете VII—IX вв. Автореф. дисс. … к. и. н. М., ИВ. 1958. М., 1961.
 Очерк истории тибетского народа: (Становление классового общества). М., ИВЛ. 1962. 192 стр. 1400 экз.
 Тибетский район КНР (1949—1976). М., Наука. 1978. 200 стр. 3750 экз.
 Тибет после Мао Цзэдуна (Социально-экономическая политика в сельских районах Тибета в 1977—1987 гг.). М., Упрполиграфиздат. 1996. 102 стр. 500 экз.
 Политика XIII Далай-ламы в Тибете. М., ВЛ. 2002. 139 стр.
 Болсохоева, Наталья Даниловна
 Сакья-пандита и его «Субхашита». Автореф. дисс. … к. филол. н. М., ИВ. 1977.
 Болсохоева Н. Д., Ванчикова Ц. П., Дашиев Д. Б. и др. Введение в изучение Ганчжура и Данчжура. Отв. ред. Р. Е. Пубаев. Новосибирск, Наука. 1989. 196 стр. 2200 экз.
 Тибетская медицина в Непале. СПб, Палитра. 1994. 108 стр. 100000 экз.
 Бороноев, Виталий Васильевич, физик
 Физические основы пульсовой диагностики заболеваний в тибетской медицине. Дисс. … д. техн. н. Улан-Удэ, 1999.
 Пульсовая диагностика заболеваний в тибетской медицине: физические и технические аспекты. Улан-Удэ, Издательство БНЦ СО РАН. 2005. 293 стр.
 Брянский, Михаил Гаврилович
 Трактат Васубандху «Критика теорий атмана» (Исследование, критический текст, перевод, комментарий). Автореф. дисс. … к. филол. н. М., ИВ. 1975.
 Перевод с тибетского «Абхидхармакоши» Васубандху (совместно с Б. В. Семичовым — см.)
 Бураев, Дмитрий Игнатьевич
 Религия Бон и проблемы сакрализации власти в Тибетском государстве VII—IX вв. Дисс. … д. и. н. Улан-Удэ, 2001.
 Василенко, Татьяна Викторовна
 Тибет. Страна монахов и демонов. (Серия «Тайны древних цивилизаций») М., Вече. 2006. 394 стр.
 Востриков, Андрей Иванович (1904—1937)
 Востриков А. И., Поппе Н. Н. Летопись баргузинских бурят. Тексты и исследования. М.-Л., Издательство АН СССР. 1935. 75 стр.
 Перевод ряда разделов «Артхашастры» с санскрита (М.-Л., 1959)
 Тибетская историческая литература. (Серия «Библиотека Буддика». Вып.32). М., ИВЛ. 1962. 427 стр. 900 экз. 2-е изд. с комм. А. В. Зорина. СПб, Петерб. Востоковедение. 2007. 336 стр. 600 экз.
 Владимирцов, Борис Яковлевич (1884—1931), монголовед
 Из лирики Миларайбы. // Восток. 1922. № 1. С.45-47.
 Буддизм в Тибете и Монголии. Лекция. Пг, 1919. 52 стр.
 Тибетские театральные представления. // Восток. № 3. Л., 1925.
 Вуль, Никита Александрович
 Политическая история Тибета во время правления Далай-Ламы XIII: 1895—1933. Дисс. … к. и. н. СПб, СПбГУ. 2007.
 Гармаев, Жаргал Александрович
 Изучение истории и культуры Монголии и Тибета бурятскими учёными-путешественниками: Конец XIX-начало XX вв. Дисс. … к. и. н. Улан-Удэ, 2005.
 Гармаева, Чимита Цырендашиевна
 Историография истории тибетской медицины. Дисс. … к. и. н. Улан-Удэ, 2000.
 Гарри, Ирина Регбиевна
 Диспут в монастыре Самъе и его последствия для культуры Тибета: По учению школы Дзогчен. Дисс. … к. и. н. М., 1999.
 Дзогчен и Чань в буддийской традиции Тибета. Улан-Удэ, Издательство БНЦ СО РАН. 2003. 207 стр.
 Герасимова, Ксения Максимовна
 Ламаизм в Забайкалье во второй половине XIX-начале XX веков. Автореф. дисс. … к. и. н. Л., ЛГУ. 1952.
 Ламаизм и национально-колониальная политика царизма в Забайкалье в XIX и начале XX веков. Улан-Удэ, 1957. 160 стр. 500 экз.
 Обновленческое движение бурятского ламаистского духовенства. (1917—1930 гг.). Улан-Удэ, Бурят. кн. изд-во. 1964. 179 стр. 700 экз.
 Тибетский канон пропорций. Трактаты по иконометрии и композиции Амдо, XVIII век. (Серия «Памятники эстетической мысли Востока»). Улан-Удэ, Бурят. кн. изд-во. 1971. 301 стр. 1000 экз. (включает: Лобсан-Данби-чжалцхан. Трактат по иконометрии; Трактат по композиции. Тексты и переводы с тибетского)
 Традиционные верования тибетцев в культовой системе ламаизма. Новосибирск, Наука. 1989. 317 стр. 5400 экз.
 Этносоциальная основа синкретизма культовой системы ламаизма. Автореф. дисс. … д. и. н. М., ИЭ. 1989.
 Грекова, Татьяна Ивановна, врач
 Тибетская медицина в России: история в судьбах и лицах. СПб, Атон. 1998. 399 стр.
 Тибетский лекарь кремлёвских вождей. СПб, Нева-М., Олма-Пресс. 2002. 382 стр.
 Гулгенова, Арюна Цыденжабовна
 Тибетоязычные источники (сиддханты) по истории философской школы вайбхашика. Дисс. … к. и. н. Улан-Удэ, 2006.
 Гумилёв, Лев Николаевич (1912—1992)
 Сочинения: Древний Тибет. М., ДИ-ДИК. 1996?. 556 стр.
 Дамбаева, Саяна Дашиевна
 Нравственно-эстетическая сущность тибетского буддизма. Дисс. … к. филос. н. М., 1999.
 Дамдинсурэн, Цэндийн
 Дамдинова, Елена Гурбазаровна
 Теория власти в индийском и тибетском буддизме. Дисс. … к. филос. н. Улан-Удэ. 2005.
 Дампилон Борис Баирович
 Дзунба Кунчог Жигме Ванбо. Драгоценное ожерелье учений философских школ. / Пер. с тибет. Б. Б. Дампилона. Улан-Удэ, Дашичойхорлин (Бурят. Кн. изд-во). 1998. 155 стр.
 Дандарон, Бидия Дандарович (1914—1974)
 Описание тибетских рукописей и ксилографов Бурятского комплексного НИИ. Вып.1. М., ИВЛ. 1960. 71 стр. 1100 экз. Вып.2. 1965. 55 стр. 800 экз.
 Хадалов П. И., Ямпилов Л. Ж., Дандарон Б. Д. Описание сочинений Гунчен-Чжамьян-Шадпа-Дорчже. 1649—1723. Улан-Удэ, 1962. 126 стр. 500 экз.
 Санжин Б. Д., Дандарон Б. Д. За великой правдой: Повесть. / Пер. с бурят. Улан-Удэ, Бурят. кн. изд-во. 1966. 175 стр. 30000 экз.
 Сумба-Хамбо. История Кукунора, называемая «Прекрасные ноты из песни Брахмы». / Пер. Б. Д. Дандарона. М., 1972.
 Избранные статьи; Чёрная Тетрадь: материалы к биографии. «История Кукунора» Сумпы Кенпо. / Пер. с тибет. Б. Д. Дандарона. Науч. ред. В. М. Монтлевич. СПб, Евразия. 2006. 687 стр.
 Дашиев, Дандар Базаржапович (1946—2009)
 «Чжуд-ши» — памятник средневековой тибетской культуры. / Пер. и предисл. Д. Б. Дашиева. Новосибирск, 1988. 348 стр. 140000 экз.
 Бурятская дидактическая литература: проблемы жанрового состава. Автореф. дисс. … к. филол. н. Улан-Удэ, 1997.
 Чжуд-ши: Канон тибетской медицины. / Пер. с тибет. Д. Б. Дашиева. М., ВЛ. 2001. 766 стр.
 Демиденко, Михаил Иванович
 По следам СС в Тибет. СПб, Северо-Запад. 1999. 263 стр. СПб, 2003.
 Донец, Андрей Михайлович
 Доктрина зависимого возникновения в тибетоязычной учебной литературе. Дисс. … к. и. н. Улан-Удэ, 2000.
 Доктрина зависимого возникновения в тибето-монгольской схоластике. Улан-Удэ, Издательство БНЦ СО РАН. 2004. 264 стр.
 Теория верного познания школы мадхьямика-прасангика по тибетоязычным источникам традиции Гелуг. Дисс. … д. и. н. Улан-Удэ, 2006.
 Лепехов С. Ю., Донец А. М., Нестеркин С. П. Герменевтика буддизма. Улан-Удэ, 2006.
 Будон Ринчендуб. История буддизма. / Пер. с тиб. Е. Е. Обермиллера [Heidelberg.1931-32], с англ. А. М. Донца. Науч. ред. В. М. Монтлевич. СПб, Евразия. 1999.
 Чандракирти. Введение в мадхьямику (с комментарием автора). / Пер. с тибет. А. М. Донца. СПб, Евразия. 2004. 464 стр.
 Дубровин, Александр Феликсович (1951—2015)
 Буддийская металлическая скульптура Тибета: (Атрибуция и датировка по материалам химико-технологических исследований). Автореф. дисс. … к. и. н. М., 1989.
 Дугаров, Радна Нимаевич
 «Дэбтэр-чжамцо» — источник по истории монголов Кукунора. Новосибирск, Наука. 1983. 94 стр. 2500 экз.
 История и культура племен Амдо, VII—XIX вв. Дисс. … к. и. н. Улан-Удэ, 1996.
 Очерки истории и культуры Амдо (VII—XIX вв.). Улан-Удэ, БНЦ СО РАН. 1995. 94 стр. 250 экз.
 Дудин, Сергей Александрович
 Лекарственное сырьё тибетской медицины. Улан-Удэ, Олзон. 1993. 220 стр. 500 экз.
 Минеральное сырьё тибетской медицины. Иркутск, Иркутский гос. ун-т. 2007. 84 стр.
 Животное сырьё тибетской медицины. Иркутск, Издательство Иркутск. ГУ. 2007. 138 стр.
 Дылыкова, Вилена Санджеевна
 Жанры тибетской художественной литературы (VII—XVIII вв.). Автореф. дисс. … к. филол. н. М., ИВ. 1981.
 Дылыкова В. С. Тибетская литература. Краткий очерк. М., Наука (ГРВЛ). 1986. 240 стр. 6900 экз. 2-е изд. М., 1990. 290 стр. 5000 экз.
 Дылыкова-Парфионович В. С. Калачакра, пространство и время в тибетском буддизме. Рерих Ю. Н. К изучению Калачакры. М., Беловодье. 2002. 359 стр.
 Елихина, Юлия Игоревна
 Культ бодхисаттвы Авалокитешвары и его земных воплощений в истории тибетской государственности VII—XIX вв. Дисс. … к. и. н. СПб, 2006.
 Ёндон, Дандарын
 Сказочные сюжеты в памятниках тибетской и монгольской литератур. (Тайилбури «Субхашиты» Сакья-пандиты и «Расийан-у дусул» Нагарджуны). Дисс. … д. филол. н. Л., ЛГУ. 1983.
 Сказочные сюжеты в памятниках тибетской и монгольской литератур. М., Наука. 1989. 181 стр. 2000 экз.
 Ефимов, Евгений Геннадиевич
 Политика Ост-Индской компании в Тибете во второй половине XVIII в. автореф. дис. … канд. наук; исторические науки: 07.00.03 / Ефимов Евгений Геннадиевич. — Волгоград, 2005. — 23с.
 Жабон, Юмжана Жалсановна
 «Кхогбуг» Дэсрид Санчжай Чжамцо (1653—1705) — источник по истории медицины средневекового Тибета. Дисс. … к. и. н. Улан-Удэ, 2000.
 Жамбалдорчжэ. Дзэйцхар-мигчжан: Монголо-тибетский источник по истории культуры и традиционной медицине XIX в. / Пер. с тибет. и прим. Ю. Ж. Жабон. Улан-Удэ, Издательство БНЦ СО РАН. 2001. 223 стр.
 «Кхогбуг» — источник по истории тибетской медицины. Улан-Удэ, Издательство БНЦ СО РАН. 2002. 105 стр.
 Краткий тибетско-русский медицинский словарь с монгольскими эквивалентами. Улан-Удэ, Издательство БНЦ СО РАН. 2008. 331 стр.
 Зорин, Александр Валерьевич
 У истоков тибетской поэзии: гимны стотра в тибетской литературе. VIII—XV вв. Дисс. … к. филол. н. СПб, 2006.
 Клинов, Анатолий Сергеевич
 Вопросы истории взаимоотношений Цинского Китая с соседними странами Азии в современной синологии США (40-80-е гг. XX в.). Автореф. дисс. … к. и. н. М., МГПИ. 1989.
 Политический статус Тибета и позиция держав: (1914-конец 20 в.). Майкоп, 2000. 543 стр.
 Политический статус Тибета и позиция ведущих мировых держав: 1914-конец XX в. Дисс. … д. и. н. Краснодар, 2001.
 Козеровская, Елена Норбертовна (Санкритьяяна) (1899—1979), монголовед. 
 Краткий систематический каталог тибетских рукописей и ксилографов Гос. Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина // Восточный сб. Л., 1972. Вып. 3.
 Комарова, Ирина Нигматовна
 Тоновая система лхасского диалекта тибетского языка. Автореф. дисс. … к. филол. н. М., ИВ. 1976.
 Тибетское письмо. М., ВЛ. 1995. 170 стр. 1000 экз.
 Комиссаров, Сергей Александрович, синолог
 Волшебное сокровище: Сказки и легенды Тибета. / Сост. и комм. С. А. Комиссарова. Новосибирск, Наука. 1997. 266 стр.
 Кособуров А.
 Санчжей Чжамцо. Практическое руководство по тибетской медицине Лхан-тхабс. Разделы ка, кха. Гл.1-14. / Пер. с тибет. А. Кособурова. Улан-Удэ, 1997. 223 стр.
 Санчжей Чжамцо. Тибетский медицинский трактат Лхан-тхабс. Разделы тха, па и пха, гл.90-117. / Пер. с тибет. А. Кособурова. Улан-Удэ, Издательство БНЦ СО РАН. 2001. 145 стр.
 Санчжей Чжамцо. Тибетский медицинский трактат Лхан-тхабс. Разделы ба, ма и ца. Гл.118-133. Улан-Удэ, Издательство БНЦ СО РАН. 2003. 125 стр.
 Самтэн. Новый рассвет, или Краткая суть медицины: учебник тибетской медицины. / Пер. с тибет. А. А. Кособурова. Улан-Удэ, Издательство БНЦ СО РАН. 2006. 143 стр.
 Чойжамц. Монгольский лечебник Онцар гадон дэр дзод. / Пер. с тибет. А. А. Кособурова. Улан-Удэ, Издательство БНЦ СО РАН. 2008. 215 стр.
 Крапивина, Раиса Николаевна
 Трактат Соднам-Цземо «Чойла-Чжугбиго» и его место в тибетской культурно-исторической традиции. Автореф. дисс. … к. и. н. М., ИВ. 1982.
 Соднам-Цзэмо. Дверь, ведущая в учение. / Пер. с тиб. Р. Н. Крапивиной. СПб, Дацан Гунзэчойнэй. 1994. 207 стр. 7000 экз.
 Туган Лопсан Чойкьи Ньима. Хрустальное зерцало философских систем. Глава Сакьяпа. / Пер. с тиб. Р. Н. Крапивиной. СПб, 1995.
 Сокровище дракона: тибетские старинные сказки. / Пер. Р. Н. Крапивиной. СПб, Издательство СПбГУ. 2005. 83 стр.
 Ум и знание: традиция изучения теории познания в Гоман-дацане Тибетского монастыря Дрэпун. / Авт.-сост. Р. Н. Крапивина. СПб, Издательство СПбГУ. 2005. 304 стр.
 Кугявичус, Альгирдас
 Чже Цонкапа. Большое руководство к этапам Пути Пробуждения (Ламрим Ченмо). / Пер. с тиб. А. Кугявичуса, под общ. ред. А. Терентьева. В 5 т. СПб, Нартанг. 1994-98. 2-е изд. В 2 т. СПб, А. Терентьев. 2007.
 Т.1. Подготовительная часть и этап духовного развития низшей личности. 1994. 386 стр.
 Т.2. Этап духовного развития средней личности. 1995.
 Т.3. Этап духовного развития высшей личности. 1997.
 Т.4. 1998.
 Т.5. 2000.
 Кузнецов, Бронислав Иванович (1931—1985)
 Тибетская летопись «Светлое зерцало царских родословных» (Глава 18). / Вступ. ст., пер. и комм. Б. И. Кузнецова. Л., Издательство ЛГУ. 1961. 123 стр. 1000 экз.
 Древний Иран и Тибет: История религии бон. СПб, Евразия. 1998. 348 стр. 4000 экз.
 Бон и маздаизм. СПб, Евразия.2001.
 Ранний буддизм и философия индуизма по тибетским источникам. СПб, Евразия. 2002. 223 стр.
 Тибетика: Сб. ст. СПб, Евразия. 2003. 332 стр.
 Кулешов, Николай Степанович
 Формирование границы между Китаем и Индией (1847—1914). Автореф. дисс. … к. и. н. М., 1974. (дсп)
 Гималайские рубежи (Истоки китайско-индийского территориального спора). М., Наука. 1976. 200 стр. (дсп)
 Пекин против национально-освободительного движения. (Серия «Маоизм — угроза человечеству»). М., Межд. отношения. 1981. 93 стр. 25000 экз.
 Тибетский вопрос и позиция России в начале XX в. Автореф. дисс. … д. и. н. М., ИДВ. 1987.
 Россия и Тибет (в начале 20 в.). М., Наука-ВЛ.1992. 271 стр. 660 экз.
 Кычанов, Евгений Иванович (1932—2013)
 Лукьянова, Виолетта Александровна
 Политика Великобритании в Тибете: 1903—1948 гг. Автореф. дисс. … к. и. н. Волгоград, 2005.
 Мартынов, Александр Степанович (1933—2013)
 Статус Тибета в XVII—XVIII веках в традиционной системе китайских политических представлений. Автореф. дисс. … к. и. н. Л., ЛГУ. 1975.
 Статус Тибета в XVII—XVIII веках в традиционной китайской системе политических представлений. М., Наука (ГРВЛ). 1978. 282 стр. 1650 экз.
 Страница на сайте ИВР РАН
 Махакова, Галина Чулуевна
 Патогенетическое обоснование терапии язвенной болезни препаратами тибетской медицины: Клинико-экспериментальное исследование. Автореф. дисс. … д. медиц. н. М., 2001.
 Митюшина, Татьяна Леонтьевна
 См. выше (в соавторстве с Т. А. Асеевой)
 Молодцова, Елена Николаевна (1944—2010)
 Традиционные знания и современная наука о человеке. М., Янус. 1996. 269 стр. 1000 экз.
 Тибет: сияние пустоты. (Серия «Сокровенная история цивилизаций»). М., Алетейа. 2001. 344 стр. 2-е изд. М., 2005.
 Монтлевич, Владимир Михайлович (1940—2017), искусствовед, тибетолог, буддолог
 Музраева, Деляш Николаевна
 Тибетское повествовательно-дидактическое сочинение «Повесть о Лунной кукушке» и его распространение в Центральной Азии. Дисс. … к. филол. н. СПб, СПбГУ. 1994.
 Мункуев, Зорикто Бальжиевич
 Выявление и коррекция резервных возможностей тяжелоатлетов высокой квалификации на основе принципов Тибетской медицины. Дисс. … к. педагог. н. СПб, 2007.
 Назаров-Рыгдылон Владимир Эрдэмович, к. м. н.
 Найдакова, Цеза Александровна
 В соавторстве с Т. А. Асеевой (см. выше)
 Намсараева, Саяна Баировна
 Институт наместников цинского Китая в Монголии и Тибете в XVIII веке. Дисс. … к. и. н. М., 2003.

 Нестеркин, Сергей Петрович
 Личность в буддизме махаяны / Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2011. 243 с.
 Обермиллер, Евгений Евгеньевич (1901—1935)
 Огнева, Елена Дмитриевна
 Тибетский средневековый трактат по теории изобразительного искусства (исследование, перевод, комментарий, критический текст). Дисс. … к. и. н. М., 1979. 351 стр.
 Таранатха Гунга-Ньинбо (материалы к биографии). // Источниковедение и историография истории буддизма. Страны Центральной Азии. Новосибирск, Наука. 1986. С.28-43.
 Ганевская Э. В., Дубровин А. Ф., Огнева Е. Д. Пять семей Будды: металлическая скульптура северного буддизма IX—XIX вв. из собрания ГМВ. М., УРСС. 2004. 365 стр.
 Островская, Елена Петровна
 Островская, Елена Александровна (1972)
 Гунтан Данби Донме. Обучение методу исследования текстов сутр и тантр. Введение. / Пер. с тиб. и монг. Е. А. Островской-мл. М., Ладомир. 1997. 168 стр.
 Тибетский буддизм. СПб, ПВ. 2000=2002. 400 стр.
 Тибетобуддийский социально-политический проект: история и современность: учебное пособие. М., Издательство РУДН. 2002. 147 стр.
 Религиозная модель общества: Социологические аспекты институционализации традиционных религиозных идеологий. СПб, 2005.
 Павлов, Павел Александрович
 Духовные связи российских буддистов с Тибетом в конце XIX-начале XX вв. Дисс. … к. и. н. СПб, СПбГУ. 2007.
 Парфионович, Юрий Михайлович (1921—1990)
 Тибетский письменный язык. (Серия «Языки народов Азии и Африки»). М., Наука. 1970. 182 стр. 1600 экз. Переиздания: М., Наука. 1982. 176 стр. 2-е изд., стер. М., Едиториал УРСС. 2003. 176 стр. 500 экз. М., УРСС. 2006.
 Игра Веталы с человеком. М.,1969.
 Каменный лев (тибетские народные сказки). (Для младшего школьного возраста). / Пересказал с тибет. Ю. Парфионович. М., Дет. лит. 1976. 191 стр. 100000 экз.
 Сутра о мудрости и глупости (Дзанлундо). / Пер. с тиб. Ю. М. Парфионовича. (Серия «Памятники письменности Востока». Вып.7). М., 1978. 326 стр. 2-е изд. М.,2002.
 Пубаев, Ригби Ешиевич (р.1928)
 Экспансия Англии в Тибете и борьба тибетского народа против английских захватчиков (конец XVIII-начало XX в.). Автореф. дисс. … к. и. н. Л., 1955.
 «Источник мудрецов» — тибетско-монгольский терминологический словарь буддизма (Парамита и Мадхьямика). / Подгот. текста, пер. и примеч. Р. Е. Пубаева и Б. Д. Дандарона. Улан-Удэ, Бурят. Кн. изд-во. 1968. 166 стр. 1000 экз.
 «Пагсам-чжонсан» — памятник тибетской историографии XVIII века. Новосибирск, Наука. 1981. 307 стр. 6900 экз.
 Чойжамц. «Онцар гадон дэр дзод» — тибетский медицинский трактат. / Пер. с тибет. Отв. ред. Р. Е. Пубаев, В. Э. Назаров-Рыгдылон, предисл. Э. Г. Базарона, В. Н. Пупышева. Новосибирск, Наука. 1989. 156 стр. 90000 экз.
 Пагсам-Джонсан: история и хронология Тибета (Сумба-кханбо Ешей-Балджор). / Пер. с тиб. Р. Е. Пубаева. Новосибирск, Наука. 1991. 264 стр. 6100 экз.
 Пупышев, Виктор Николаевич
 Тибетские медицинские термины rTSA, rLUNG, m KHRIS, BAD-KAN. Проблемы семантики. Автореф. дисс. … к. филол. н. Л., ЛГУ. 1988.
 Тибетская медицина. Язык, теория, практика. Новосибирск, Наука. 1991. 138 стр. 22500 экз. 2-е изд. Омск; Улан-Удэ. 1993. 202 стр. 10000 экз.
 Ракшаина, Мэла Цыденовна, биолог
 Перспективные растения с антимикробными свойствами. По материалам исследования тибетского трактата «Лхантаб», Улан-Удэ, БНЦ СО АН СССР. 1988. 59 стр.
 Рерих, Юрий Николаевич (1902—1960)
 «Сказание о Раме» в Тибете. М., 1960. 10 стр. (Доклад)
 Избранные труды. / Сост. Е. С. Семека, А. М. Пятигорский. М., Наука. 1967. 573 стр. (текст на англ. яз.)
 К изучению Калачакры. Паралокасиддхи. / Пер. с англ. Харьков, 1990. 116 стр.
 Тибетский язык. М., ИВЛ. 1961. 154 стр. 1800 экз. М., УРСС.2001.
 Тибетско-русско-английский словарь (с санскритскими параллелями). / Под общ. ред. Ю. Парфионовича, В. Дылыковой. М., Наука.
 Вып.1. 1983. 378 стр. 6200 экз.
 Вып.2. 1984. 407 стр. 6200 экз.
 Вып.3. 1985. 432 стр. 6200 экз.
 Вып.4. 1985. 374 стр. 6200 экз.
 Вып.5. 1985. 312 стр. 6200 экз.
 Вып.6. 1986. 370 стр. 6200 экз.
 Вып.7. 1986. 320 стр. 6000 экз.
 Вып.8. 1986. 309 стр. 6000 экз.
 Вып.9. 1987. 295 стр. 6000 экз.
 Вып.10. 1987. 343 стр. 6000 экз.
 Вып.11. М., Наука-ВЛ. 1993. 173 стр. 4000 экз.
 Звериный стиль у кочевников Северного Тибета. Прага, 1930. 25 стр. М., 1992. (Вступ. ст. А. Н. Зелинского) 40 стр. 5000 экз.
 По тропам Срединной Азии. / Пер. с англ. Хабаровск, 1982. 303 стр. 30000 экз. Самара, Агни. 1994. 480 стр. 10000 экз.
 Алтай — Гималаи. М., Сфера.1999. М., Рипол классик.2001=2003.
 Тибет и Центральная Азия: Статьи. Лекции. Самара, Агни. 1999. 359 стр.
 Тибетская живопись. / Пер. с англ. Самара, Агни. 2000. 142 стр.
 Гой-лоцава Шоннупэл. Синяя летопись. История буддизма в Тибете, 6-15 вв. / Пер. с тиб. Ю. Н. Рериха, пер. с англ. О. В. Альбедиля и Е. Ю. Харьковой. СПб, Евразия. 2001. 760 стр.
 Рудой, Валерий Исаевич
 Сабрукова, Светлана Санджиевна
 «Бодхичарьяаватара» Шантидевы в тибето-монгольской литературной традиции. Дисс. … к. филол. н. СПб, 1999.
 Савицкий, Лев Серафимович
 Кычанов Е. И., Савицкий Л. С. Люди и боги страны снегов. Очерк истории Тибета и его культуры. М., Наука. 1975. 304 стр. 10000 экз.
 Цаньян Джамцо «Песни, приятные для слуха»: Памятник тибетской поэзии XVIII века. Автореф. дисс. … к. филол. н. Л., ИВ. 1980.
 Цаньян Джамцо. Песни, приятные для слуха. / Изд., пер., исслед. и комм. Л. С. Савицкого. (Серия «Памятники письменности Востока». Вып.71). М., Наука (ГРВЛ). 1983. 200 стр. 5000 экз.
 Описание тибетских свитков из Дуньхуана в собрании ИВ АН СССР. М., Наука. 1991. 128 стр. 1650 экз.
 Сазыкин, Алексей Георгиевич
 Сазыкин А. Г. Описание Тибета, составленное в XVIII в. бурятским паломником Дамба-Доржи Заяевым // Страны и народы Востока. Вып. 26. М., 1986. С. 117—125
 История Чойджид-дагини. Серия: Памятники письменности Востока. Наука, 1990 г. Твёрдый переплёт, 256 стр. ISBN 5-02-016557-3 Тираж: 5000 экз.
 Видения буддийского ада. Антология. Нартанг, 2004 г. Твёрдый переплёт, 256 стр. ISBN 5-901941-13-6 Тираж: 1000 экз.
 См.: библиография, биография
 Семичов, Борис Владимирович
 Семичов Б. В. Г. Ц. Цыбиков — исследователь Тибета. Улан-Удэ, 1957. 56 стр. 2000 экз.
 Пубаев Р. Е., Семичов Б. В. Происхождение и сущность буддизма-ламаизма. Улан-Удэ, Бурят. кн. изд-во. 1960. 48 стр. 4000 экз.
 Гаммерман А. Ф., Семичов Б. В. Словарь тибетско-латино-русских названий лекарственного растительного сырья, применяемого в тибетской медицине. Улан-Удэ, 1963. 70 л. 1200 экз.
 Семичов Б. В., Парфионович Ю. М., Дандарон Б. Д. Краткий тибетско-русский словарь. 21000 слов / Под ред. Ю. М. Парфионовича. М., ГИС. 1963. 581 стр. 2500 экз.
 Васубандху. Абхидхармакоша. / Пер. с тибет. на рус. Б. В. Семичова, М. Г. Брянского.
 Гл.3. Улан-Удэ, 1980. 260 стр. 1000 экз.
 Биография
 Стрелков, Андрей Михайлович
 Тибетский дневник. Нижний Новгород, Деком. 1999. 175 стр.
 Легенда о Шамбале по тибетоязычным буддийским источникам XVIII-начала XX вв. Дисс. … к. и. н. Улан-Удэ, 2003.
 Сыртыпова, Сурун-Ханда Дашинимаевна
 Сыртыпова С. Д., Гармаева Х. Ж., Дашиев Д. Б. Тибетский фонд ЦВРК ИМБТ СО РАН: структура и содержание. Улан-Удэ, Издательство БНЦ СО РАН. 2006. 225 стр.
 Культ богини-хранительницы Балдан Лхамо в тибетском буддизме (миф, ритуал, письменные источники). М., ВЛ. 2003. 238 стр.
 Тарнуев, Владимир Абогоевич
 Тарнуев В. А., Намсараева Г. Т. Рефлексотерапия в тибетской медицине: традиционные и современные аспекты. Улан-Удэ, Респ. тип. 2001. 231 стр.
 Терентьев, Андрей Анатольевич — переводчик, издатель журнала «Буддизм России», организатор издательства «Нартанг»
 Торчинов, Евгений Алексеевич (1956—2003), к. и. н. (1984), д. филос. н. (1993) синолог, буддолог
 Тубянский, Михаил Израилевич (1893—1937), индолог 
 Урбанаева, Ирина Сафроновна (р.1951)
 Специфика этического знания. Автореф. дисс. … к. филос. н. М., 1984.
 Основания этического знания и единая наука. Новосибирск, Наука. 1988. 194 стр. 2100 экз.
 Монгольский мир: человеческое лицо истории. Улан-Удэ, 1992. 59 стр. 1000 экз.
 Человек у Байкала и мир Центральной Азии: философия истории. Улан-Удэ, БНЦ СО РАН. 1995. 287 стр. 500 экз. (то же: Автореф. дисс. … д. филос. н. Улан-Удэ, 1994).
 Дхарамсала и мир тибетской эмиграции. Улан-Удэ, Издательство БНЦ СО РАН. 2005. 182 стр.
 Успенский, Владимир Леонидович (1954), тибетолог, д. и. н.
 Сочинения гуна Гомбоджаба как памятник монгольской историографии XVIII века. Автореф. дисс. … к. и. н. Л., 1985.
 Uspensky V. Prince Yunli (1697—1738): Manchu Statesman and Tibetan Buddhist. Tokyo: Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, 1997.
 Тибетский буддизм в Пекине при династии Цин (1644—1911) в культурно-историческом контексте эпохи. Дисс. … д. и. н. СПб, 2004.
 Страница на сайте ИВР РАН
 Хадалов, Петр Иннокентьевич, бурятовед
 Халоша, Евгений Васильевич
 Систематика протовалеологических представлений в культурных традициях Тибета и Центральной Азии: На материале «Канона врачебной науки» Авиценны и «Чжуд-ши». Дисс. … канд. культурологии. М., 2001.
 Хамаганова, Елена Александровна
 Сборник «Драгоценные четки» и его место в тибетской литературе. Дисс. ... канд.филол.н. Л., 1986. 19 стр.
 Буддийские сказания тибетской школы Кадампа. Пер. с тибетск. исслед. и комм. Е. А. Хамагановой. СПб, Утпала, 1994. 112 стр. 
 Харькова, Елена Юрьевна
 Сочинения Муге Самтэна Гьяцо (1914—1993) как источник изучения истории тибетобуддийской культуры. Дисс. … к. и. н. СПб, ИВ. 2006.
 Хунданов, Лев Лукич, д. медиц. н.
 Хунданов Л. Л., Хунданова Л. Л., Базарон Э. Г. Слово о тибетской медицине. Улан-Удэ, Бурят. кн. изд-во. 1979. 112 стр. 30000 экз.
 Хунданов Л. Л., Батомункуева Т. В., Хунданова Л. Л. Тибетская медицина. М., Прометей. 1993. 285 стр. 60000 экз.
 Они же. Основы тибетской медицины. СПб, Питер. 2001. 253 стр.
 Хунданова, Лидия Лукинична
 см. Хунданов Л. Л.
 Цендина, Анна Дамдиновна
 Дамдинсурэн Ц., Цендина А. Тибетский сборник рассказов из «Панчатантры». Улан-Батор, 1983.
 Монгольская новеллистика XVII—XIX вв. и индо-тибетские повествовательные традиции. Дисс. … к. филол. н. М., ИМЛИ. 1984.
 История Эрдэни-дзу. / Пер. А. Д. Цендиной. М., 1999.
 Цендина А. Д. …и страна зовётся Тибетом. М., ВЛ. 2002. 302 стр. 2-е изд. М., 2006.
 Цыремпилов, Николай Владимирович (р.1975)
 Биография Н. В. Цыремпилова на сайте Института восточных рукописей РАН
 Цыремпилов Н. В. Биография Чжамьян-Шадбы I «Причал к удивительно благому уделу» как источник по истории Центральной Азии XVII — начала XVIII веков / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Научный руководитель Р. Н. Крапивина. СПб., 2000.
 Улыбка Манджушри или кто основал Лавран (предисловие переводчика)
 Материалы встречи молодых учёных с Президентом Республики Бурятия
 Интервью с Н. В. Цыремпиловым о его научной и общественно-политической деятельности
 Черкасов, Юрий Михайлович, д. техн. н.
 см. выше (в соавторстве с Асеевой Т. А.)
 Яковлев, Геннадий Павлович, д. биол. н.
 В соавторстве с Т. А. Асеевой (см. выше)

Дополнительные библиографии 
 Восточные регионы СССР. Тибетская медицина. Природное лекарственное сырьё. Аннотированный библиографический указатель, 1811—1980 гг. / Сост. С. В. Мелешин, Л. С. Онищенко. Новосибирск, СО АМН СССР. 1983. 304 стр.
 Тибетская медицина: Аннотированный библиографический указатель, 1980—1988 гг. / Сост. Ч. Ц. Гармаева, Ц. Б. Раднаева. Улан-Удэ, БНЦ СО АН СССР. 1989. 275 стр. 500 экз.
 Учёные-исследователи Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН: (К 80-летию института). В 2 ч. / Отв. ред. Б. В. Базаров. Улан-Удэ, Издательство БНЦ СО РАН. 2002.

Списки учёных

Списки:Тибет